Су́ша (также используются слова земля, твердь, земная твердь) — часть поверхности планеты Земля, не покрытая водами Мирового океана и другими водными объектами.

Любой участок острова или материка, поверхность которого не залита водой озера, водохранилища, реки или другого водного объекта, также называется сушей.

Общая площадь суши планеты Земля составляет . Площадь суши планеты Земля без Антарктиды составляет .
Доля суши планеты — 29,1 %, остальная часть поверхности занята Мировым океаном и водными объектами внутри материков и островов.

Средняя высота суши — 875 м над уровнем моря.

В общей сложности за три десятилетия под водой оказались  суши, а  водной поверхности стало сушей.

Примерный состав суши Земли 
 Равнины около 64 % суши 96 млн км² 9,6 млрд га
 Зоны островных дуг около 40 % суши 60 млн км² 6 млрд га
 Горы около 36 % суши 56 млн км² 5,6 млрд га
 около 27 % суши Земли занимают леса 40 млн км² 4 млрд га
Группа ученых изучила снимки планеты, сделанные в период с 1982 по 2016 год, и пришла к выводу, что покрытая деревьями площадь суши выросла на 7,1 % (2,24 млн км² 224 млн га), сообщает Nature.
 около 21 % — естественные пастбища 31,5 млн км²,
 Подводные окраины материков около 14 % суши 21 млн км² 2,1 млрд га
 около 12,5 % — пашня 18,7 млн км² 1,87 млрд га
 около 11 % — ледники (в основном, антарктические) 16,5 млн км²,
 около 11 % — пустыни 16,5 млн км²,
 около 9 % — зе́мли, деградировавшие из-за нерационального использования после Второй мировой войны 13,5 млн км².
 не более 1 % — города 1,5 млн км² 150 млн га.

См. также 

 Земная кора
 Тропосфера
 Гидросфера

Примечания 

Географические термины